Бе́нсон — англоязычная фамилия и топоним.

Фамилия 
 Бенсон, Артур Кристофер (1862—1925) — эссеист, поэт, прозаик, сын архиепископа Кентерберийского Эдварда Бенсона.
 Бенсон, Бенни (1913—1972) — создатель флага Аляски.
 Бенсон, Боб (1883—1916) — английский футболист, игравший на позиции защитника.
 Бенсон, Брендан (род. 1970) — американский музыкант и автор песен.
 Бенсон, Бриэнн (род. 1984) — американская порноактриса албанского происхождения.
 Бенсон, Гарри (род. 1929) — шотландский фотограф.
 Бенсон, Герберт (1935—2022) — американский кардиолог, профессор Гарвардской медицинской школы.
 Бенсон, Говард (род. 1956) — американский продюсер, дважды номинировался на Grammy.
 Бенсон, Джоди (род. 1961) — американская певица и актриса.
 Бенсон, Джон (1865—1947) — американский архитектор.
 Бенсон, Джордж (род. 1943) — американский музыкант.
 Бенсон, Кент (род. 1954) — американский баскетболист.
 Бенсон, Константин Уолтер (1909—1982) — английский орнитолог.
 Бенсон, Коэч (род. 1974) — кенийский легкоатлет, который специализировался в беге на 800 метров.
 Бенсон, Лайман Дэвид (1909—1993) — американский ботаник.
 Бенсон, Робби (род. 1956) — американский актёр театра, кино и телевидения, певец, музыкант, композитор, режиссёр, продюсер, сценарист и преподаватель.
 Бенсон, Робби (род. 1992) — ирландский футболист.
 Бенсон, Роберт (1894—1965) — канадский хоккеист, первый чемпион Олимпийских игр в составе сборной Канады.
 Бенсон, Стивен Аллен (1816—1865) — второй президент Либерии с 1856 по 1864 год.
 Бенсон, Уильям (1855—1932) — американский военно-морской деятель, адмирал и первый руководитель военно-морскими операциями.
 Бенсон, Уильям Сол (1877—1945) — американский эсперантист.
 Бенсон, Уоррен (1924—2005) — американский литаврист, композитор и музыкальный педагог.
 Бенсон, Фред (род. 1984) — нидерландский футболист ганского происхождения.
 Бенсон, Фрэнк (1862—1951) — американский художник.
 Бенсон, Фрэнк Роберт (1858—1939) — английский актёр, режиссёр, педагог.
 Бенсон, Эдвард (1829—1896) — архиепископ Кентерберийский (1883—1896), отец писателя Эдварда Фредерика Бенсона.
 Бенсон, Эдвард Фредерик (1867—1940) — романист, автор воспоминаний и биографий, сын архиепископа Кентерберийского Эдварда Бенсона.
 Бенсон, Эзра Тафт (1899—1994) — министр сельского хозяйства США
 Бенсон, Эмбер (род. 1977) — американская актриса.
 Бенсон, Эшли (род. 1989) — американская актриса.

Вымышленные персонажи 
 Оливия Бенсон — персонаж американского телесериала «Закон и порядок: Специальный корпус».

Топоним 
 Бенсон — город, расположенный в штате Северная Каролина, США.
 Бенсон — тауншип в округе Суифт, Миннесота, США.
 Бенсон — город в округе Суифт, штат Миннесота, США.
 Бенсон — административно-территориальный округ в штате Северная Дакота, США.

Прочее 
 «» — американский телесериал, выходивший на канале ABC с 1979 по 1986 год.
 Эскадренные миноносцы типа «Бенсон» — тип эскадренных миноносцев военно-морского флота США периода Второй мировой войны.

См. также